Gurhof steht für:

 Schloss Gurhof, Schloss in Gansbach, Niederösterreich
 Gurhof, Gutshof bei St. Georgen am Ybbsfelde, Niederösterreich
 Gurhof, Gehöft bei Leopoldschlag, Oberösterreich